

Géographie 
 Littoral, bande côtière.
 Littoral, l'un des départements du Bénin.
 Littoral, l'une des dix  régions du Cameroun.
 Littoral, l'une des quatre régions du canton de Neuchâtel en Suisse.

Œuvres 
 Littoral, pièce de théâtre de Wajdi Mouawad.
 Littoral, film adapté de la pièce de théâtre.

Voir aussi 
 Chemin du Littoral, voie de Marseille.
 Tram du Littoral, tramway de la côte belge, ou Kusttram.